Josef Eidenberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Eidenberger (Maler) (1899–1991), österreichischer Maler und Grafiker 
 Josef Eidenberger (Politiker) (* 1951), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Eidenberger (Musiker) (* 1956), österreichischer Trompeter und Musikpädagoge